Кубок Невы 2004 — 2-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в Санкт-Петербурге (Россия) и являющегося частью тура ITF в рамках серии турниров с призовым фондом в 50 тысяч долларов.

В 2004 году турнир прошёл с 22 по 28 марта. Соревнование продолжало европейскую серию зальных турниров, расположенную в календаре после Australian Open.

Прошлогодние победительницы:
 в одиночном разряде —  Евгения Линецкая
 в парном разряде —  Гульнара Фаттахетдинова и  Галина Фокина

Общая информация 
Посев одиночного соревнования возглавила Кайя Канепи (№ 124 в мире на тот момент). 18-летняя представительница Эстонии задержалась на турнире лишь на пару матчей, а титул розыграли две несеянные спортсменки: Анастасия Екимова и Эмма Лайне, где 17-летняя представительница Белоруссии по итогам трёх партий оказалась сильнее 18-летней представительницы Финляндии. При этом Екимова начала турнир с квалификации, где проиграла в финальном раунде и лишь позже была допущена в основную сетку, когда одна из ранее заявленных туда теннисисток в последний момент отказалась от участия в соревновании. Сильнейшие сеянные покинули турнир в четвертьфинале. Прошлогодняя чемпионка — Евгения Линецкая — свой титул не защищала.

Во главе парной сетки встала команда Дарья Кустова / Елена Татаркова (тогдашние 141-я и 49-я ракетки мира). Белорусско-украинский альянс на пути к финалу ступил лишь сет, но в решающем матче не смог справиться с несеянной командой Мария Головизнина / Евгения Куликовская, не взяв у россиянок и сета. Прошлогодние чемпионки — Гульнара Фаттахетдинова и Галина Фокина — защищали свой титул в качестве вторых сеянных, но уступили в четвертьфинале будущим чемпионкам.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Анастасия Екимова обыграла  Эмму Лайне со счётом 3-6, 6-2, 6-1.
 Екимова выигрывает 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в туре федерации.
 Лайне с третьей попытки уступает финал соревнования в туре федерации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Мария Головизнина /  Евгения Куликовская обыграли  Дарью Кустову /  Елену Татаркову со счётом 7-5, 6-1.
 Головизнина выигрывает 1-й титул в сезоне и 4-й за карьеру в туре федерации.
 Куликовская выигрывает 1-й титул в сезоне и 12-й за карьеру в туре федерации.

Примечания

См. также 
 Открытый чемпионат Санкт-Петербурга 2004

Ссылки 
 

Россия
Теннис
Март 2004 года
2004